Brachythoracosepsis är ett släkte av tvåvingar. Brachythoracosepsis ingår i familjen svängflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svängflugor
Brachythoracosepsis